Форматирующие символы стенографии () — блок стандарта Юникод. Содержит четыре форматирующих символа для записи стенографии.

Список символов

Компактная таблица

История 
Следующие связанные с Юникодом документы протоколируют замысел и процесс определения определённых символов в блоке:

Примечания